Temes ou Timiș, rivière roumaine et serbe
 Temes, comitat hongrois
 Temeš, village de Slovaquie

 Judit Temes (1930-2013), nageuse hongroise

Autres 
 SMS Temes, un monitor